Táncsics Mihály Gimnázium (Budapest)
 Táncsics Mihály Gimnázium (Dabas)
 Táncsics Mihály Gimnázium (Kaposvár)
 Táncsics Mihály Gimnázium (Mór)
 Táncsics Mihály Gimnázium (Orosháza)
 Táncsics Mihály Gimnázium (Siklós)